

Toponyme 
 Velten, ville du Brandebourg (Allemagne), située dans l'arrondissement de Haute-Havel.

Patronyme 

 Folkert Velten, (1964 -), joueur de football néerlandais.
 Geoffroy Velten, (1831 - 1915), personnalité politique française.